Иван Рачко́в:
 Рачков, Иван Ильич (1921—2000) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Рачков, Иван Семёнович (1899—1942) — участник Сталинградской битвы, капитан почтового парохода «Иосиф Сталин», кавалер ордена Ленина.